Mellenberg bezeichnet
 Mellenberg (Geisenhausen), ein Ortsteil von Geisenhausen im Landkreis Landshut, Bayern
 Mellenberg (Berg), ein Berg in Hamburg